Нил Хэ́милтон Дью́ар (; 11 ноября 1908 — 10 января 1982) — шотландский футболист, нападающий. Выступал за шотландский клуб «Терд Ланарк», английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Уэнсдей», а также за национальную сборную Шотландии.

Ранние годы 
Нил Дьюар родился в Лохгилпхеде, Аргайл. Работал рыбаком на траулере, параллельно выступал за любительский клуб «Лохгилпхед Юнайтед».

Клубная карьера 
Осенью 1929 года проходил просмотр в профессиональных футбольных клубах из Глазго. В ноябре 1929 года подписал контракт с клубом «Терд Ланарк». Выступал в клубе до 1933 года, забив за это время 127 голов.

В феврале 1933 года перешёл в «Манчестер Юнайтед», выступавший во Втором дивизионе. Английский клуб заплатил за его трансфер £5000. 11 февраля 1933 года дебютировал за клуб в выездном матче против «Престон Норт Энд», забив один из голов (игра завершилась со счётом 3:3). 18 февраля Дьюар дебютировал на «Олд Траффорд» в товарищеском матче против шотландского клуба «Кауденбит», забив пять мячей в игре, которая завершилась со счётом 10:1 в пользу английской команды. В официальных матчах, однако, Дьюар забивал немного: в 15 матчах оставшегося сезона 1932/33 он забил только 6 мячей.

В следующем сезоне Дьюар сыграл 21 матч и забил 8 мячей, но уже в декабре 1933 года руководство «Юнайтед» пришло к выводу, что он не вписывается в игровую схему клуба. Его обменяли на двух игроков «Шеффилд Уэнсдей»: экс-игрока «Юнайтед» Джека Болла и Джорджа Невина.

За «Уэнсдей» Нил Дьюар выступал на протяжении четырёх сезонов, сыграв в общей сложности 95 матчей и забив 50 мячей. В сезоне 1935/36 стал лучшим бомбардиром «Шеффилд Уэнсдей», забив 21 гол.

После завершения сезона 1936/37, в котором «Уэнсдей» занял последнее место в чемпионате и выбыл во Второй дивизион, Дьюар покинул Англию и вернулся в шотландский «Терд Ланарк».19 июля 1937 года клуб заплатил за его трансфер рекордные 1800 фунтов стерлингов. Дьюар выступал за клуб ещё три сезона, а в 1940 году принял решение о завершении профессиональной карьеры.

В дальнейшем продолжал играть на любительском уровне — в частности, он сыграл за команду ветеранов «Олд Крокс» в 1947 году.

Умер 10 января 1982 года.

Карьера в сборной 
В 1932 году провёл 3 матча за национальную сборную Шотландии, против Англии, Франции и Уэльса. В матче против Франции 8 мая 1932 года Дьюар сделал хет-трик.

Матчи и голы Нила Дьюара за сборную Шотландии 

Итого: 3 матча, 4 гола; 1 победа, 0 ничьих, 2 поражения

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Родившиеся в области Аргайл и Бьют
Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Терд Ланарк»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»